Grand Prix Japonii 1999 (oryg. Fuji Television Japanese Grand Prix) – 25. Grand Prix Japonii, 15 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako ostatnia w sezonie 1999, po raz 13. na torze Suzuka. W odbywającym się 31 października 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Mika Häkkinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Japonia
1999
1999 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce